Ю́рий Гера́симович Григо́рьев (род. 23 июня 1955, Москва) — советский и российский актёр театра и кино, ведущий программ «Спокойной ночи, малыши!» (дядя Юра) и «Шишкин Лес». Заслуженный артист России (2018).

Биография 
Родился 23 июня 1955 года в Москве. Рос в семье военнослужащих. Отец — Герасим Афанасьевич Григорьев (1921—1966), Герой Советского Союза, лётчик.

Школьные годы Юрий провёл в Риге. В 1976 году окончил Театральное училище имени Б.Щукина (курс Ю. В. Катина-Ярцева) и был принят в труппу  (ныне РАМТ), где и работает по сей день. С 1986 года работал Дедом Морозом.

Был ведущим передач «Спокойной ночи, малыши!» и «Шишкин Лес». Также вёл циклы передач «Пройти сто дорог» (о жизни простых людей, живущих в разных местах России), «Аты-баты» (о военной истории России), «Рассказы о святых» (о жизни православных подвижников, истории Православия и рассказах русских писателей), «Сказки и истории» (телеспектакли с рассказчиком-чтецом) и «Доброе Слово» (телевизионная программа с чтением вслух) на канале «Радость моя».

Женат. Супруга — Тамара Григорьева. Дочь — Анастасия Юрьевна Григорьева.

Творчество

Спектакли, снятые с репертуара 
  — «Таня» А. Н. Арбузова. Режиссёр: Александр Пономарёв — начальник станции, Чапаев, 3-й гость
 2004 — «Идиот» Ф. М. Достоевского. Режиссёр: Режис Обадиа — Тоцкий Афанасий Иванович, генерал Иволгин Иван Петрович
 2008 — «Мартин Иден» Дж.Лондона. Режиссёр: Андрей Васильев — отец

Текущий репертуар 
 2007 — «Берег Утопии. 1часть. Путешествие» Т.Стоппарда. Режиссёр: Алексей Бородин — Николай Полевой, редактор журнала «Телеграф»
 «Берег Утопии. 2 часть. Кораблекрушение» — Франц Отто, адвокат Бакунина
 «Берег утопии. 3 часть. Выброшенные на берег» — Готфрид Кинкель, немец в изгнании
 2001 — «Лоренцаччо» Альфреда де Мюссе. Режиссёр: Алексей Бородин — Гвиччардини
 1989 — «Приключения Тома Сойера» М.Твена. Режиссёр: Д.Крэнни — Док Робинсон
 2001 — «Принц и нищий» М.Твена. Режиссёр: Николай Крутиков — Гуго, лорд Сент-Джон
 2002 — «Сотворившая чудо» Гибсона. Режиссёр: Юрий Ерёмин — Келлер
 2009 — «Приключения капитана Врунгеля». Режиссёр: Борис Гранатов — капитан Врунгель
 2010 — «Чехов-GALA» по одноактным пьесам А. П. Чехова. Режиссёр: Алексей Бородин — Жигалов

Роли в кино 
  — Анискин и Фантомас — пионервожатый
 1974 — Закрытие сезона
  — Призвание
  — Так начиналась легенда
 1977 — Белый Бим Чёрное ухо — милиционер
  — Поговорим, брат… — Митя Кокорин
  — Узнай меня
  — Хлеб, золото, наган — Саша, матрос
  — Женатый холостяк — Сергей
  — Гостья из будущего — профессор Селезнёв
 1984 — Груз без маркировки — Игорь
  — Вот моя деревня…
  — Рассказ барабанщика — Пётр Носков, одессит, весельчак и балагур, выступал вместе с оркестром как певец, танцор, артист
  — По зову сердца
  — Спасите наши души
  — Сон с продолжением (фильм-спектакль)
  — Время жестоких — Голованов,начальник 83 отделения милиции Москвы, полковник  — 40 — Сергей Сергеевич  — Усадьба — Андрей Васильевич Сокольников, генерал''
 2022 — Маленький принц — Рассказчик, Лётчик

Примечания

Ссылки 
 Юрий Григорьев на сайте РАМТ

Выпускники Театрального института имени Бориса Щукина
Ведущие «Спокойной ночи, малыши»
Персоналии:РАМТ